Conway River ist der Name folgender Flüsse:

 Conway River (Neuseeland) in Neuseeland
 Conway River (Virginia) im Bundesstaat Virginia, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Conwy (Fluss), Fluss in Nordwales